Haurum ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Haurum (* 1956), dänischer Handballspieler
 Christina Haurum (* 1989), dänische Handballspielerin